Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung steht für:

 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (Deutschland) im deutschen Steuerrecht
 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (Österreich) im österreichischen Steuerrecht